Dserschinskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte:
 in Kasachstan:
 Dserschinskoje (Kasachstan), Dorf im Gebiet Nordkasachstan
 in Russland:
 Dserschinskoje (Dagestan), Dorf in der Republik Dagestan
 Dserschinskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Gowarten, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Dserschinskoje, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Jogelehnen, 1938 bis 1946 Jürgendorf, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Dserschinskoje (Krasnojarsk), Dorf und Rajonverwaltungszentrum in der Region Krasnojarsk
 Dserschinskoje (Primorje), Dorf in der Region Primorje
 Dserschinskoje (Tomsk), Dorf in der Oblast Tomsk